la , une fleur.
 la , une fleur.
 Le Godetia (A960),  navire de commandement et de soutien logistique de la Composante marine de l'armée belge.
 , plusieurs navires de la Royal Navy.